Příjmení Kukla nosí více významných osobností:

 Antonín Kukla (1858–1910) – český pivovarský odborník
 Eugen Kukla (* 1963) – český fotograf a fotoreportér
 Franciszek Kukla (* 1953) – polský lední hokejista, brankář
 František Kukla (1921–???) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 George Jiří Kukla (1920–2014) – čecho-americký klimatolog
 Karel Ladislav Kukla (1863–1930) – pražský spisovatel
 Martin Kukla (* 1982) – český politik a zkušební inženýr
 Miloslav Kukla (* 1946) – československý fotbalový útočník
 Otokar Aleš Kukla (1931–2008) – český historik umění a galerista
 Zygmunt Kukla (1948–2016) – polský fotbalový brankář

 ženská varianta s přechýlením
 Andrea Kuklová (* 1971) – československá basketbalistka
 Božena Kuklová-Jíšová (1929–2014) – česká spisovatelka, básnířka a politická vězeňkyně komunistického režimu
 Božena Kuklová-Štúrová (1893–1977) – česká lékařka
 Michaela Kuklová (* 1968) – česká herečka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Polská příjmení